Нови́й Юнко́м — проміжна вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці.

Розташована в селі Малоорлівка, Шахтарський район, Донецької області на відгалуженні від лінії Кумшацький — Бункерна між станціями Гірник (8 км) та Бункерна (8 км).

У свій час станція обслуговувала шахти «Полтавську» та «Єнакіївську» ВО «Орджонікідзевугілля». Через військову агресію Росії на сході України транспортне сполучення припинене.

Джерела 
 
 

Транспорт Горлівського району
Залізничні станції Донецької області
Станції Донецької залізниці